Maurice White (zanger), oprichter/zanger van Earth, Wind & Fire
 Maurice White (album), zijn soloalbum uit 1985
 Maurice White (bokser), vedergewicht bokser
 Maurice White (natuurbeschermer), Nieuw-Zeelands natuurbeschermer